Xanthorhoe — рід метеликів з родини п'ядунів (Geometridae).

Види 
 Xanthorhoe ablechra 	Fletcher D. S., 1958
 Xanthorhoe abrasaria (Herrich-Schäffer, 1856)
 Xanthorhoe abyssinica 	Herbulot, 1983
 Xanthorhoe albodivisaria (Aurivillius, 1910)
 Xanthorhoe algidata (Möschler, 1874) (syn: Xanthorhoe dodata Cassino and Swett 1920)
 Xanthorhoe alluaudi 	(Prout, 1932)
 Xanthorhoe alta 	Debauche, 1937
 Xanthorhoe alticola 	(Aurivillius, 1925)
 Xanthorhoe altispex 	(Prout L. B., 1921)
 Xanthorhoe anaspila Meyrick, 1891
 Xanthorhoe ansorgei 	(Warren, 1899)
 Xanthorhoe argenteolineata 	(Aurivillius, 1910)
 Xanthorhoe baffinensis (Mcdunnough)
 Xanthorhoe barnsi 	(Prout L. B., 1921)
 Xanthorhoe belgarum 	Herbulot, 1981
 Xanthorhoe biriviata Borkhausen, 1794
 Xanthorhoe borbonicata 	(Guenée, 1858)
 Xanthorhoe brachytoma 	Prout, 1933
 Xanthorhoe braunsi 	Janse, 1933
 Xanthorhoe cadra 	(Debauche, 1937)
 Xanthorhoe callirrhoda 	Fletcher D. S., 1958
 Xanthorhoe calycopsis 	Prout, 1933
 Xanthorhoe conchata 	Warren, 1898
 Xanthorhoe conchulata 	(Prout L. B., 1921)
 Xanthorhoe consors 	(Prout, 1935)
 Xanthorhoe cuneosignata Debauche, 1937
 Xanthorhoe curcumata (Moore, 1888)
 Xanthorhoe cybele Prout, 1931
 Xanthorhoe decoloraria (Esper, 1806)
 Xanthorhoe designata Hufnagel, 1767
 Xanthorhoe dissociata 	(Walker, 1863)
 Xanthorhoe eugraphata 	(de Joannis, 1915)
 Xanthorhoe euthytoma 	Prout, 1926
 Xanthorhoe excelsissima Herbulot, 1977
 Xanthorhoe exorista Prout, 1922
 Xanthorhoe ferrugata Clerck, 1759
 Xanthorhoe fluctuata Linnaeus, 1758
 Xanthorhoe heliopharia (Swinhoe, 1904)
 Xanthorhoe heteromorpha (Hampson, 1909)
 Xanthorhoe holophaea 	(Hampson, 1899)
 Xanthorhoe iduata (Guenee)
 Xanthorhoe incudina 	Herbulot, 1981
 Xanthorhoe labradorensis (Packard)
 Xanthorhoe lacustrata (Guenee)
 Xanthorhoe latigrisea 	(Warren, 1897)
 Xanthorhoe latissima 	Prout L. B., 1921
 Xanthorhoe magnata 	Herbulot, 1957
 Xanthorhoe malgassa 	Herbulot, 1954
 Xanthorhoe mediofascia (Wileman, 1915)
 Xanthorhoe melissaria 	(Guenée, 1858)
 Xanthorhoe mimica 	Janse, 1933 
 Xanthorhoe montanata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Xanthorhoe morosa 	Prout, 1933
 Xanthorhoe munitata (Hübner)
 Xanthorhoe oculata 	Fletcher D. S., 1958
 Xanthorhoe peripleta 	(Brandt, 1941)
 Xanthorhoe phiara 	(Prout L. B., 1921)
 Xanthorhoe phyxelia 	Prout, 1933
 Xanthorhoe poseata 	(Geyer, 1837)
 Xanthorhoe procne 	(Fawcett, 1916)
 Xanthorhoe pseudognathus 	Herbulot, 1981
 Xanthorhoe quadrifasciata (Clerck, 1759)
 Xanthorhoe ramaria (Swett and Casino)
 Xanthorhoe rhodoides 	(Brandt, 1941)
 Xanthorhoe ruandana 	(Debauche, 1938)
 Xanthorhoe rudnicki 	Karisch & Hoppe, 2011
 Xanthorhoe rufivenata 	Fletcher D. S., 1958
 Xanthorhoe saturata (Guenee, 1857)
 Xanthorhoe scarificata 	Prout, 1932
 Xanthorhoe semifissata Walker, 1862
 Xanthorhoe spadicearia Denis & Schiffermüller, 1775
 Xanthorhoe spatuluncis 	Wiltshire, 1982
 Xanthorhoe sublesta 	(Prout, 1932)
 Xanthorhoe submaculata 	(Warren, 1902)
 Xanthorhoe taiwana (Wileman, 1914)
 Xanthorhoe tamsi 	Fletcher D. S., 1963
 Xanthorhoe transcissa 	(Warren, 1902)
 Xanthorhoe transjugata 	Prout, 1923
 Xanthorhoe trientata 	(Warren, 1901)
 Xanthorhoe tuta 	Herbulot, 1981
 Xanthorhoe vacillans 	Herbulot, 1954
 Xanthorhoe vana 	(Prout, 1926)
 Xanthorhoe vidanoi 
 Xanthorhoe wellsi 	(Prout, 1928) 
 Xanthorhoe wiltshirei 	(Brandt, 1941)

Посилання 

 Camptogramma on Fauna Europaea 
 Afromoths: Xanthorhoe

П'ядуни
Роди лускокрилих